Малакя́н () — вірменське прізвище.

Відомі носії 

 Дарон Малакян ( 1975) — американський музикант.
 Малакян Гор Шаваршович ( 1994) — вірменський футболіст.
 Малакян Едгар Шаваршович ( 1990) — вірменський футболіст.